Podebuls ist der Name folgender Orte:

 Podebuls (Wetterzeube), Ortsteil von Wetterzeube, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Podebuls, Ortsteil von Würchwitz, Zeitz, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt